João Ferreira – arbitro portoghese
João Ferreira – atleta portoghese
João Ferreira – tennista portoghese
João Ferreira, detto Bigode (1922-2003) – calciatore portoghese
João Ferreira (2001-) – calciatore portoghese
João Ferreira – politico portoghese
João Ferreira de Almeida – religioso portoghese
João Ferreira Nunes – architetto portoghese